Соло́м'янська ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Солом'янська вулиця — вулиця в місті Київ.

Солом'янська вулиця — вулиця в місті Петрозаводськ.

Вулиці